La Invasión de Portugal puede referirse a las varias veces que Portugal fue invadida, incluyendo estos eventos:
 Invasión española de Portugal de 1762.
 La invasión de Portugal por España durante la Guerra de las Naranjas, en 1801.
 Invasión de Portugal (1807).
 La colonización portuguesa en América.